Суперкубок М'янми з футболу 2017  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 січня 2017 року між чемпіоном М'янми клубом Яданабоун та володарем кубка М'янми клубом Магуе.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt

2017
М'янма
Січень 2017
2017 у м'янманському спорті